Юганссон () — шведське прізвище.

Відомі люди
 Адам Юганссон (1983) — шведський футболіст
 Андреас Юганссон (1978) — шведський футболіст
 Б'єрн Юганссон — шведський велогонщик
 Бу Юганссон — шведський футболіст, футбольний тренер
 Генна Юганссон — шведська борчиня
 Емма Юганссон — шведська велогонщиця
 Іріс Юганссон — шведська письменниця, психолог
 Калле Юганссон — шведський хокеїст
 Леннарт Юганссон — шведський футбольний функціонер
 Нільс-Ерік Юганссон — шведський футболіст
 Мікаель Юганссон — шведський хокеїст
 Оке Юганссон — шведський футболіст
 Пер Юганссон — шведський плавець
 Роберт Юганссон — норвезький стрибун з трампіна
 Роджер Юганссон — шведський хокеїст
 Томас Юганссон — шведський борець
 Ульф Юганссон — шведський біатлоніст
 Якоб Юганссон — шведський футболіст
 Ян Юганссон — шведський джазовий музикант, піаніст, композитор та аранжувальник